Bundestagswahlkreis 22 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hamburg-Wandsbek (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Nord (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Oldenburg – Ammerland (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Oldenburg (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Hamburg VIII (1949 bis 1961)